Бу́гель (від  — «дуга, дужка», або  — «ручка, дуга») — назва технічних деталей:
 Бугель — розмовна назва дугового струмоприймача.
 Бугель — бугельний витяг
 Бугель — металеве кільце на щоглі корабля для кріплення снастей.

Особи
 Бугель Максим Анатолійович